Het ATP-toernooi van Toronto Indoor (officieel het SkyDome World Tennis) van 1990 vond plaats van 12 tot en met 18 februari in de Canadese stad Toronto.
De wedstrijden werden gespeeld op indoor tapijtbanen van de SkyDome.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Indoor ATP-toernooi van Toronto
BToronto Indoor